Cedar Lake kan syfta på:

Geografi

Kanada 

 Cedar Lake, Kenora District, sjö i Ontario, 
 Cedar Lake, Nipissing District, sjö i Ontario, 
 Cedar Lake, Manitoba, sjö,

USA 

 Cedar Lake, Indiana, ort, Lake County, 
 Cedar Lake (Minnesota), sjö, Hennepin County, 

Robotskapade Kanadaförgreningar